Guerin oder Guérin steht für:
 Guérin (Familienname) – zu Namensträgern, auch in der Schreibweise Guerin, siehe dort
 Guérin (Kanzler) († 1227), Bischof von Senlis und Kanzler von Frankreich
 Guérin Lebrun († 1236), Großmeister des Johanniterordens

Guérin ist der Name folgender Orte:
 Guérin, französische Gemeinde im Département Lot-et-Garonne
 Guérin (Québec), Ort in Kanada

Guerin steht außerdem für:

 (196945) Guerin, einen Asteroiden, benannt nach Georges Guerin (* 1934), einem Philosophieprofessor und Astronomen